Канарська Галина Павлівна (1956—2021) — український театрознавець, драматург та перекладач.
 Канарський Євген Русланович — капітан ЗСУ. Кавалер ордена Данила Галицького.
 Канарський Павло Олексійович (1982) — російський хокеїст, захисник.
 Канарський Сергій Михайлович (1890—1937) — український вчений-правознавець, професор.

Див. також 
 Канарський чорний кулик-сорока — вимерлий вид птахів Канарських островів.

Примітки 

Прізвища